{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74701) - || 1999 RT145 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74702) - || 1999 RQ146 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74703) - || 1999 RN148 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74704) - || 1999 RU148 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74705) - || 1999 RX148 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74706) - || 1999 RE150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74707) - || 1999 RO150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74708) - || 1999 RW150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74709) - || 1999 RU151 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74710) - || 1999 RH153 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74711) - || 1999 RL155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74712) - || 1999 RT155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74713) - || 1999 RO156 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74714) - || 1999 RP157 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74715) - || 1999 RU160 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74716) - || 1999 RO164 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74717) - || 1999 RF165 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74718) - || 1999 RX165 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74719) - || 1999 RT166 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74720) - || 1999 RA167 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74721) - || 1999 RH167 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74722) - || 1999 RB168 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74723) - || 1999 RU168 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74724) - || 1999 RF169 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74725) - || 1999 RT169 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74726) - || 1999 RW169 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74727) - || 1999 RJ170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74728) - || 1999 RY174 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74729) - || 1999 RH175 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74730) - || 1999 RU175 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74731) - || 1999 RM176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74732) - || 1999 RQ176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74733) - || 1999 RV178 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74734) - || 1999 RY179 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74735) - || 1999 RB180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74736) - || 1999 RD180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74737) - || 1999 RK180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74738) - || 1999 RE182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74739) - || 1999 RG184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74740) - || 1999 RN184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74741) - || 1999 RP184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74742) - || 1999 RK187 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74743) - || 1999 RH188 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74744) - || 1999 RX189 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74745) - || 1999 RZ191 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74746) - || 1999 RK192 || 15 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74747) - || 1999 RB193 || 13 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74748) - || 1999 RW193 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74749) - || 1999 RK195 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74750) - || 1999 RA196 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74751) - || 1999 RF197 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74752) - || 1999 RN197 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74753) - || 1999 RV197 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74754) - || 1999 RO198 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74755) - || 1999 RL199 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74756) - || 1999 RN199 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74757) - || 1999 RZ205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74758) - || 1999 RP207 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74759) - || 1999 RA210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74760) - || 1999 RY210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74761) - || 1999 RA211 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74762) - || 1999 RC212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74763) - || 1999 RU212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74764) Rudolfpešek || 1999 RP213 || 15 september 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (74765) - || 1999 RF216 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74766) - || 1999 RX217 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74767) - || 1999 RH221 || 5 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74768) - || 1999 RJ222 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74769) - || 1999 RK222 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74770) - || 1999 RY222 || 7 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74771) - || 1999 RX224 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74772) - || 1999 RT229 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74773) - || 1999 RX235 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74774) - || 1999 RM236 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74775) - || 1999 RB237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74776) - || 1999 RJ237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74777) - || 1999 RA239 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74778) - || 1999 RR239 || 8 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74779) - || 1999 RF241 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74780) - || 1999 RL241 || 14 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74781) - || 1999 RY245 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74782) - || 1999 RQ246 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74783) - || 1999 RA250 || 7 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74784) - || 1999 RH250 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74785) - || 1999 RE255 || 6 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74786) - || 1999 SY || 16 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74787) - || 1999 SH2 || 22 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74788) - || 1999 SL3 || 22 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74789) - || 1999 SY5 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74790) - || 1999 SP6 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74791) - || 1999 SW6 || 30 september 1999 || Zeno || T. Stafford
|-
| (74792) - || 1999 SS9 || 29 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74793) - || 1999 SR10 || 29 september 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74794) - || 1999 SE12 || 22 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74795) - || 1999 SG14 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74796) - || 1999 SH14 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74797) - || 1999 SM15 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74798) - || 1999 SN15 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74799) - || 1999 SC18 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74800) - || 1999 SK18 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten